Ballston ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ballston (Oregon), im Polk County
 Ballston (Virginia), im Arlington County
 Ballston Center, im Saratoga County, New York
 Ballston Lake (Ort), im Saratoga County, New York
 Ballston Manor, im Saratoga County, New York
 Ballston Spa, im Saratoga County, New York

Sonstiges:
 Ballston Lake (See), See im Saratoga County, New York
 Ballston County Park, Park im Polk County, Oregon